Инсурхентес има више значења:

 Инсурхентес (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Инсурхентес (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Инсурхентес (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Инсурхентес (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Инсурхентес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику